Västmariska (Мары йӹлмӹ) är ett språk som talas i distrikten Gornomarijskij, Jurinskij och Kilemarskij i Marij El, Ryssland. Det är ett finsk-ugriskt språk tillhörande den volgafinska grenen som är besläktat med östmariskan. Den skrivs med det västmariska kyrilliska alfabetet och är officiellt språk tillsammans med ryska och östmariska i Marij El.

Alfabet

Bibliografi 
 Юадаров К. Г. Горномарийский язык: (учебное пособие для учителей родного языка, студентов). Йошкар-Ола, 1997.
 Саваткова А. А. Словарь горного наречия марийского языка. Йошкар-Ола, 1981.
 Шорин В. С., Маро-русский словарь горного наречия, Казань, 1920;
 Коведяева, Е. И. "Горномарийский вариант литературного марийского языка", Языки мира: Уральские языки. Moscow, 1993: 164-173.

Referenser

Mariska språk
Språk i Ryssland